Cuvântul solidaritate se poate referi la:
solidaritate (sentiment) - faptul de a fi solidar (cu cineva sau cu ceva); sentiment care îi determină pe oameni să-și acorde ajutor reciproc.
solidaritate socială - unitate strânsă, bazată pe o comunitate de interese, de sentimente, de idei; spirit de înțelegere; coeziune.
solidaritate (juridic) - caracterul unui raport de obligații care leagă între ei mai mulți creditori și un singur debitor (solidaritate activă) sau mai mulți debitori și un singur creditor (solidaritate pasivă).
Solidaritatea (Solidarność, sindicat polonez)